Stamboom Jan VII van Nassau-Siegen
 Stamboom Jan VIII van Nassau-Siegen